Аль-Мутадид

 Аль-Мутадид ибн аль-Муваффак (857—902) — багдадский халиф из династии Аббасидов.
 Аббад II аль-Мутадид (ум. 1069) — представитель династии Аббадитов, второй правитель Севильского эмирата.
  (ум. 1362) — халиф Каира, правил с 1352 по 1362 годы.
  (1380—1441) — халиф Каира, правил с 1414 по 1441 годы.
  (ум. 1248) — халиф из династии Альмохадов, правил с 1242 по 1248 годы.